Der Name San Carlo steht für verschiedene Dinge:
 für den heiligen Karl Borromäus auf italienisch
 für einen Marsch von Oscar Tschuor 
 für ein Opernhaus in Neapel, das Teatro San Carlo

Orte in Italien:
 San Carlo Canavese, Provinz Turin, Region Piemont
 Vanzone con San Carlo, Provinz Verbano-Cusio-Ossola, Region Piemont
 San Carlo all’Arena, Stadtteil von Neapel
 San Carlo, Ortschaft in der Gemeinde Chiusa Sclafani

Orte in der Schweiz:
 für den Ortsteil San Carlo in der Gemeinde Puschlav in Graubünden
 für den Ortsteil San Carlo (Bavona) im Bavonatal, Gemeinde Cevio im Tessin
 für den Ortsteil San Carlo (Peccia) im Pecciatal, Gemeinde Cevio im Tessin
 für die Festung San Carlo auf dem Gotthard
 Prèsa di San Carlo, Geisterstadt

Siehe auch:
 San Carlos